Eremia se poate referi la:

Nume de familie 
 Alexandra Eremia (n. 1987), gimnastă română 
 Alina Eremia (n. 1993), actriță și cântăreață română
 Gheorghe Eremia (n. 1871), ofițer român
 Ion Eremia (1913-2004), general român, scriitor și deținut politic
 Ion Eremia (istoric), (n. 1954), istoric și profesor universitar din Republica Moldova
 Mihail-Constantin Eremia (1956-2006), jurist român și profesor universitar
 Tiberiu Eremia (1875-1937), inginer constructor român

Toponime 
 Eremia, Kiustendil, sat în comuna Nevestino, regiunea Kiustendil, Bulgaria

Nume de familie românești